Берестенев — русская фамилия.

Известные носители:
 Берестнев, Аркадий Тимофеевич (1919—1987) — участник Великой Отечественной войны.
 Берестнев, Владимир Фёдорович (1901—1977) — советский философ.
 Берестнев, Николай Михайлович (1867—1910) — русский врач-бактериолог.
 Берестнев, Павел Максимович (1913—1981) — Герой Советского Союза (1943).